Власов, Юрий:
 Власов, Юрий Васильевич (1961—2019) — губернатор Владимирской области в 1991—1997 годах.
 Власов, Юрий Георгиевич (1934—2016) — советский и российский химик, профессор СПбГУ.
 Власов, Юрий Ильич (1929—1997) — советский и российский учёный-фитовирусолог.
 Власов, Юрий Петрович (1935—2021) — советский тяжелоатлет и писатель, российский политический деятель.